Il s'agit du récapitulatif des vainqueurs des différents Championnats du monde de ski alpin par discipline.

Hommes

Femmes

Par équipes Mixtes 

Notes

 
Ski